

Ибраги́м (, Ibrāhīm, , Avrȃhȃ́m, ) — имя арабского происхождения, вариант русской транскрипции имени Ибрахим, также фамилия и топоним.

Персоналии

Имя 
 Ибрагим (ум. 1479) — казанский хан (с 1467); сын хана Махмуда, наследовал своему брату Халилю.
 Ибрагим (XVI век) — казанский посол, участник посольства хана Сафа-Гирея в Москву (1528).
 Ибрагим I (1382—1417) — правитель Ширвана, основатель династии Дербенди.
 Ибрагим I (1615—1648) — османский султан (с 1640); сын Ахмеда I, наследовал своему брату Мураду IV.
 
 Ибрагим-Адзий (XVI век) — турецкий посол в Москве времён царя Фёдора Иоанновича.
 Ибрагим-бек (1889—1931) — военачальник на службе эмира Бухары, лидер басмаческого движения в Узбекистане и Таджикистане.

Фамилия 
 Ибрагим, Аббас (род. 1959) — ливанский генерал, глава Главного управления общей безопасности.
 Ибрагим, Абдулайе (род. 1986) — тоголезский футболист, нападающий.
 Ибрагим, Аввал (род. 1941) — нигерийский политический деятель, губернатор штата Нигер.
 Ибрагим, Армаан (род. 1989) — индийский автогонщик.
 Ибрагим, Давуд (род. 1955) — индийский криминальный авторитет.
 Ибрагим, Жижи (род. 1988) — египетская активистка социалистического движения, журналистка и блогер.
 Ибрагим, Мо (род. 1946) — судано-британский бизнесмен, работает в сфере коммуникационных технологий.
 Ибрагим, Муса (род. 1974) — ливийский политический деятель, министр информации.
 Ибрагим, Мухаммад Камар (род. 1968) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Ибрагим, Тауфик Камель (род. 1947) — российский философ и исламовед.
 Ибрагим, Фард (род. 2000) — ганский футболист.
 Ибрагим, Халил (1892—1938) — азербайджанский писатель, публицист, переводчик, критик, просветитель, общественный деятель.

Топоним 
 Ибрагим — деревня в Илишевском районе Башкортостана.

См. также 
 
 
 Ибрагимли
 Ибрагимович